Мели́нда Френч Гейтс (, урождённая Мелинда Энн Френч; ) — американский предприниматель и филантроп, бывшая супруга Билла Гейтса. Является соучредителем и сопредседателем Фонда Билла и Мелинды Гейтс, ранее была менеджером отдела продаж в Microsoft по ряду продуктов, включая Publisher, Microsoft Bob, Encarta и Expedia.

Биография 

Мелинда родилась в Далласе (штат Техас). Она была второй из четырёх детей, рождённых в семье инженера Рэймонда Джозефа Френча-младшего и домохозяйки Элейн Агнес Эмерланд. У неё есть старшая сестра и два младших брата. Мелинда, католичка по вероисповеданию, училась в католической школе святой Моники, где была лучшей ученицей в классе. В 1982 году она окончила Урсулинскую академию Далласа, став студенткой, произнёсшей прощальную речь. В 1986 году она получила степень бакалавра в области компьютерных наук и экономики в Университете Дьюка, а в 1987 году — степень магистра делового администрирования в Школе бизнеса Фукуа при Университете Дьюка.

Вскоре после этого она начала работать в Microsoft и участвовала в разработке многих мультимедийных продуктов компании, включая Publisher, Microsoft Bob, Encarta и Expedia.

В 1994 году она вышла замуж за Билла Гейтса. Свадебная церемония прошла на острове Ланаи (Гавайи). Вскоре после этого она покинула Microsoft, чтобы сосредоточиться на семье. У Мелинды и Билла Гейтс родилось трое детей: дочери Дженнифер Кэтрин Гейтс (1996) и Фиби Адель Гейтс (2002), а также сын Рори Джон Гейтс (1999). Супруги живут в большом особняке на берегу озера Вашингтон.

С 1996 по 2003 год Мелинда была членом совета попечителей Университета Дьюка. Гейтс принимает участие в конференциях Бильдербергского клуба, а также является членом совета директоров компании Washington Post. В 2006 году она покинула совет Drugstore.com, чтобы уделять больше времени Фонду Билла и Мелинды Гейтс.

По состоянию на 2009 год, Мелинда и Билл Гейтс пожертвовали в фонд более 24 млрд долларов.

3 мая 2021 года Мелинда и Билл Гейтс объявили решение о разводе. 2 августа 2021 года состоялся официальный развод после 27 лет брака.

Награды и признание 
В декабре 2005 года Мелинда и Билл Гейтс были названы журналом Time людьми года вместе с Боно. 4 мая 2006 года Мелинда и Билл Гейтс получили Премию Принца Астурийского за международное сотрудничество в знак признания их влияния на мир своей благотворительностью. В ноябре 2006 года Мелинда и Билл Гейтс были награждены Орденом ацтекского орла за свою благотворительную деятельность по всему миру в области здравоохранения и образования, в частности, в Мексике в программе Un país de lectores.

В 2006 году Мелинда заняла 12-е место в списке 100 самых влиятельных женщин журнала Forbes, в 2007 году — 24-е, в 2008 году — 40-е, в 2014 — 3-е, в 2017— 3-е.

В 2015 году награждена третьей по значимости гражданской наградой Индии Падма Бхушан.

Примечания

Ссылки 
 Фонд Билла и Мелинды Гейтс

Меценаты США
Сотрудники Microsoft
Программисты США
Выпускники университета Дьюка
Выпускники Школы бизнеса Фукуа
Почётные доктора Кембриджского университета
Миллиардеры США